Afbreken in de Nederlandse spelling, woordafbreking
 Biologische afbraak, het afbreken van organische stoffen door micro-organismen
 Sloop (afbraak), het slopen van roerend of onroerend goed